A86 kan avse:

 A86 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A86 (motorväg, Frankrike)
 A86 (motorväg, Tyskland)